Teorema lui Lagrange este denumirea folosită pentru patru teoreme matematice atribuite lui Joseph-Louis Lagrange:

 Teorema lui Lagrange (teoria grupurilor)
 Teorema lui Lagrange (teoria numerelor)
 Teorema creșterilor finite
 Teorema celor patru pătrate sau conjenctura lui Bachet.